Estrumil puede referirse a:

Estrumil (Saviñao), lugar de la parroquia de Sobreda, concello de Saviñao.
Estrumil (Villamarín), lugar de la parroquia de O Río, concello de Villamarín.